Frissen ist der Familienname folgender Personen:
 Johan Jacob Frissen (1645–1702), Priester des Deutschen Ordens
 Valerie Frissen (* 1960), niederländische Kommunikationswissenschaftlerin